slagwerk (klok), deel van een uurwerk dat de tijd hoorbaar maakt (in een slaguurwerk). Het andere deel, dat de wijzers in beweging brengt, heet gaande werk. Het gaande werk zorgt er ook voor dat het slagwerk op het juiste moment wordt gestart.
Slaginstrument
Een wigpers in een oliemolen